La Conception är en kommun i Kanada.   Den ligger i regionen Laurentides och provinsen Québec, i den sydöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Ottawa. La Conception ligger vid sjöarna  Lac des Trois Montagnes Lac Lauzon och Lac Xavier.

I omgivningarna runt La Conception växer i huvudsak blandskog. Runt La Conception är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Indelningar i Québec